Провинция Хаэн () входит в автономное сообщество Андалусия и включает в себя 97 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Хаэна также объединены в 10 комарок: Большой Хаэн (16 муниципалитетов), Сьерра-Махина (14), Сьерра-де-Сегура (13), Кампинья-де-Хаэн (10), Ла-Лома (10), Сьерра-де-Касорла (9), Сьерра-Морена (9), Эль-Кондадо-де-Хаэн (7), Сьерра-Сур (5) и Лас-Вильяс (4).

Провинция Хаэн занимает площадь в 13 496 км² и имеет население в  жителя (2019). Столица провинции — город Хаэн, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Хаэна — Андухар (964,9 км²), а самый маленький — Хамилена (8,99 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Хаэн, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Хаэн указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Сориуэла-дель-Гуадалимар
 2 — Игера-де-Архона
 3 — Пегалахар
 4 — Кабра-дель-Санто-Кристо
 5 — Торредонхимено
 6 — Менхибар
 7 — Торребласкопедро
 8 — Ла-Гуардия-де-Хаэн
 9 — Бедмар-и-Гарсиэс
 10 — Вильянуэва-де-ла-Рейна
 11 — Арройо-дель-Оханко
 12 — Чиклана-де-Сегура
 13 — Торределькампо
 14 — Торреперохиль
 15 — Лупион
 16 — Баэса
 17 — Сантистебан-дель-Пуэрто
 18 — Альбанчес-де-Махина
 19 — Иброс
 20 — Манча-Реаль
 21 — Касалилья
 22 — Кастельяр-дель-Кондадо
 23 — Пуэнте-де-Хенаве
 24 — Ла-Пуэрта-де-Сегура

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Хаэн